Příjmení Murín má více nositelů:

 Emília Janečková-Muríňová (* 1918) – československá politička KSS
 Igor Murín (* 1973) – slovenský hokejista
 Ján Murín (1913–1990) – slovenský pedagog, teolog
 Michal Murín, více nositelů, viz rozcestník
 Milan Murín (* 1964) - slovenský hokejista